O Monumento de Nossa Senhora de Fátima, popularmente conhecido como "Santinha", está localizado na cidade de Cruz Alta (RS), Brasil. Erguido em um pedestal de 31 metros de altura. Inaugurado em outubro de 1952. A imagem da Santa, existente na capela do monumento, veio de Portugal, assim como uma ampola com água, existente na miniatura da Basílica de Fátima. O sítio é o destino final do trajeto da Grande Romaria de Fátima para os mais de 120 mil romeiros que participam todos os anos deste grande evento em outubro.

O Parque do Monumento foi sensivelmente ampliado e hoje já se pode ver o resultado de muito esforço conjunto da Comissão do Monumento e das Comissões Organizadoras da Romaria. O ambiente é mais acolhedor e mais agradável para os visitantes que, em grande número visitam o local.

Todos os domingos às 16:00 horas é celebrada missa no santuário e no dia 13 de cada mês estão sendo celebradas 2 missas a primeira acontece às 9 horas da manhã e a segunda às 17:00 horas, nesta ocasião os fiéis recebem a bênção individual e também são abençoados objetos pessoais. Muitas pessoas vão até o local todos os dias para rezar, pagar promessas, acender velas e buscar água. Aos domingos é grande o número de pessoas que acorrem ao local. Em 2016, o Papa Francisco elevou o monumento para "Santuário Diocesano Nossa Senhora de Fátima".  Seu reitor é o Pe. Ari Pedro Braganholo, que exerce também papel de pároco da Quase Paróquia São Marcelino Champagnat, no mesmo município.

Histórico 

A "Santinha" como é chamada carinhosamente Nossa Senhora de Fátima pelo povo, faz parte da história de Cruz Alta e, principalmente, faz parte da caminhada da Igreja de toda esta região. O padre Pedro Luís Bottari idealizou o Monumento em honra à Nossa Senhora de Fátima, como um local de oração e penitência em 1948. O Padre Pedro utilizava todos os meios possíveis no município para estimular e incentivar a devoção à Nossa Senhora, principalmente através da oração do terço em família, amplamente divulgado em programas de rádio da época. Mobilizou toda a comunidade para que o Monumento se tornasse uma realidade. Foi ele quem estimulou, mobilizou os meios de comunicação em torno dessa verdadeira paixão que alimentava: a devoção á Nossa Senhora de Fátima.

Sua construção foi iniciada em 1950, no terreno doado pelo senhor Henrique Scarpelini. O engenheiro Dr. Arno Glitz, juntamente com o construtor Assunção Severo da Silva, que edificaram a obra.

A miniatura do Santuário de Fátima em Portugal e a fonte de d'água foram desenhadas pelo Dr. Ítalo de Souza Noechi e construídas por Dante De Vit.

A inauguração do Monumento foi a 12 de outubro de 1952. A população de Cruz Alta, nesse dia, duplicou. Foi um acontecimento nunca visto na região. Mais de 40 mil pessoas estavam presentes aos atos de inauguração.

Nossa Senhora de Fátima 
A imagem de Nossa Senhora de Fátima, que durante o ano fica no santuário e é conduzida na Romaria, foi doada pelo Governo de Portugal, por intermediação do Embaixador de Portugal no Brasil, senhor Antonio Farias. Na ocasião a imagem ficou exposta em Porto Alegre, na Casa de Portugal, numa vitrine doada pela mesma.

Na véspera da inauguração do Monumento a imagem foi levada até a Rede Ferroviária, acompanhada de uma multidão de pessoas. A caravana foi recepcionada na estação, em Cruz Alta, no dia 12 de outubro de 1952 e a imagem de Fátima conduzida em procissão para o Monumento. O então Bispo de santa Maria, Dom Antônio Reis, segundo o rito, consagra o Monumento à Virgem e celebra a missa solene, dando início assim às Romarias em Cruz Alta.

Para os atos de inauguração estiveram presentes o Governador do Estado, General Ernesto Dornelles, o Embaixador de Portugal, Sr. Antonio Farias, todas as autoridades dos mais diferentes recantos do Estado do Rio Grande do Sul.

Na primeira Romaria o tema/lema escolhido pela comissão foi: Fátima salvou o mundo, Fátima me salvará! Este lema expressa a compreensão teológica daquela época.

A imagem de Fátima mede seis metros de altura, e foi esculpida pelo artista berlinense Alfredo Staeger, sobre um monumento de trinta e um metros de altura, o maior do estado.

Romaria 

Desde a criação da Diocese, a Romaria passou a ser diocesana. A coordenação da pastoral Diocesana, a partir de então, passou a organizar a Romaria, transformando-a num momento alto de oração e evangelização não só de Cruz Alta, mas de toda a Diocese.

Segundo registros, e embasados na mobilização em preparação à Romaria, verifica-se que “não é simples dado turístico, mas assume a dimensão de um ato de fé cristã e de um renovado compromisso de vida”.

"A Romaria é um caminhar juntos à luz da fé, conduzidos pela mão carinhosa da Mãe, no sentido característico da vida humana, que é um constante peregrinar. Ela é um encontro de irmãos, que crêem num só Senhor, numa só fé, num só batismo, numa só e única vocação para o amor”.

Monumentos do Brasil
Cultura de Cruz Alta (Rio Grande do Sul)
Religião em Cruz Alta (Rio Grande do Sul)
Nossa Senhora de Fátima